Tunbridge ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Tunbridge (Illinois)
 Tunbridge (Vermont)

Siehe auch:
 Royal Tunbridge Wells, Kent, England